Радужный удав, или абома () — неядовитая змея из рода гладкогубых удавов семейства ложноногих.

Описание 
В длину радужный удав достигает до 2 м, но обычно 150—170 см. Основной фон окраски от коричневого до красноватого и палевого с крупными светлыми пятнами окруженными темными кольцами вдоль спины. На боках тёмные пятна меньшего размера со светлой полулунной полосой сверху. По бокам у самого брюха по ряду ещё более мелких тёмных пятен. В лучах солнца чешуя с необычайно сильным металлическим блеском переливается всеми цветами радуги, особенно при движении змеи. Новорожденные удавы также пятнистые.

Места обитания 
Обитает в тропических лесах Южной Америки в Венесуэле, Бразилии, Колумбии, Боливии, Перу, Французской Гвиане, северной Аргентине, Парагвае, Тринидаде и Тобаго. Встречается чаще всего вблизи водоёмов. Отлично плавает. Населяет острова на Амазонке. Питается птицами и млекопитающими.

Размножение 
Радужный удав является живородящим пресмыкающимся. Беременность длится 5 месяцев, по истечении которых самки рождают от 8 до 15 детёнышей длиной около полуметра. Молодые удавы начинают активно питаться через 10—20 дней после первой линьки. Успешно содержится и размножается в террариумах зоопарков и любителей по всему миру.

Подвиды 
В настоящее время выделяют 2 подвида радужного удава (Epicrates cenchria):
 E. cenchria cenchria — Бразильский радужный удав
 E. cenchria polylepis

Фото

Примечания

Литература 
 Даревский И. С., Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся: Справ. пособие. — М.: Высшая школа, 1988. — С. 332—334. — 463 с. ISBN 5-06-001429-0
 Жизнь животных. Том 5. Земноводные. Пресмыкающиеся / под ред. А. Г. Банникова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1985. — С. 274. — 399 с.

Ложноногие
Пресмыкающиеся Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году